

Кривовілька — село в Україні, в Теофіпольському районі Хмельницької області.

Кривовілька (Кшивовулька) — село в Польщі, в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства.